Верхний Рейн () — департамент на северо-востоке Франции, один из департаментов региона Эльзас. Административный центр — Кольмар. По состоянию на 2015 год территория Верхнего Рейна была разделена на 4 округа (Альткирш, Кольмар-Рибовилле, Тан-Гебвиллер и Мюлуз), 17 кантона и 377 коммун. До декрета от 18 февраля 2014 в департаменте был 31 кантон, каждый из которых входил полностью в один из округов департамента. После реформы в трёх кантонах (Энсисайм, Мазво и Венценайм) есть коммуны из разных округов.

В списке представлены кантоны департамента Верхний Рейн. Информация о населении, площади и составе кантонов основана на данных INSEE и декрете 2014 года.

Состав до 2015 года 
До вступления в силу декрета 2014 года в департамент Верхний Рейн входил 31 кантон, составляющие 6 округов.

Примечания 

 
Списки кантонов Франции по департаментам